Casale Nuovo ima više značenja:
 Casale Nuovo, Ascoli Piceno
 Casale Nuovo, Latina